Tschugunow () steht für:

 Tschugunow-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Tschugunow-Insel, Insel vor der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika